Gwenaël je mužské křestní jméno keltského původu. Pochází z bretonského slova gwenn „bílý, světlý, blažený“ a hael „dobrosrdečný, šlechetný“.

Známí nositelé 
 Svatý Gwenhael – bretoňský mnich ze 6. století 
 Gwenaël Clause – francouzský herec
 Gwenael Layec – francouzský lékař
 Gwenaël Rattke – grafik a ilustrátor

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Význam jména
 Katoličtí světci

Mužská jména
Jména keltského původu
Mužská jména keltského původu